Florentino steht für:

 eine Variante des Namens Florentin

Florentino ist der Künstlername folgender Personen:
 Florentino (Fußballspieler) (Florentino Ibrain Morris Luís; * 1999), portugiesisch-angolanischer Fußballspieler

Florentino ist der Familienname folgender Personen:
 Claudia Florentino (* 1998), spanische Fußballspielerin
 Esquiva Falcão Florentino (* 1989), brasilianischer Amateurboxer